Mesariá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mesariá (ort i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 
 Mesariá (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar